Ива́н Литви́нов:
 Литвинов, Иван Александрович (1920 — ????) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Литвинов, Иван Иванович (1925—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Литвинов, Иван Михайлович (1907—1976) — учёный и инженер в области механики грунтов и фундаментостроения, доктор технических наук, профессор.
 Литвинов, Иван Никитович (1937—2019) — советский и российский подводник, адмирал.
 Литвинов, Иван Петрович (1860—1943?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.
 Литвинов, Иван Филиппович (1907—1943) — Герой Советского Союза.